Сражение у Неервиндена

 Сражение у Неервиндена (1693) — состоялось 29 июля 1693 года во время войны Франции против Аугсбургской коалиции
 Сражение у Неервиндена (1793) — состоялось 18 марта 1793 года во время Французских революционных войн (Война Первой коалиции).